Moechohecyra är ett släkte av skalbaggar. Moechohecyra ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Moechohecyra